Guillac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.
 Guillac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Morbihan.